Абдельазіз, Абдель-Азіз

 Абдельазіз Белхадем (عبد العزيز بلخادم) (нар. 8 листопада 1945) — алжирський політик. 
 Ессам Абдель-Азіз Шараф (عصام عبد العزيز شرف. нар. 1952) — єгипетський політик.
 Мухаммед Абдельазіз (; нар. 1947) — Генеральний секретар Фронту Полісаріо і президент самопроголошеної Сахарський Арабської Демократичної Республіки з 30 серпня 1976 року.